

Бішопвілл — місто, штат Південна Кароліна
 Бішопвілл — переписна місцевість, штат Меріленд